Fonos puede referirse a:

Fono, cada uno de los segmentos de características acústicas particulares en que podemos dividir la secuencia sonora.
Fonos, en la mitología griega, eran unos daimones que personificaban los asesinatos.